Nahiya al-Rai (Arabisch ناحية الراعي)  is een subdistrict van het district al-Bab in het noorden van het gouvernement Aleppo in het noordwesten van Syrië. Het bestuurlijk centrum is de stad al-Rai. Bij de volkstelling van 2004 was de grootte van de bevolking van dit subdistrict 15.378 inwoners.

De aangrenzende subdistricten zijn Nahiya al-Bab (zuidwesten) en Nahiya Arima (zuidoosten), beide in het al-Bab district, Nahiya Akhtarin (westen) in het Azaz district, en Nahiya Ghandoura (oosten) in het Jarabulus district. Ten noorden ligt de Turkse provincie Kilis.

Steden en dorpen

Bestuurlijke indeling van Syrië